Il doppio del torneo di tennis Penza Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Murad Inoyatov e Denis Istomin che hanno battuto in finale Denis Macukevič e Artem Sitak 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Cerović /  Marco Crugnola (primo turno)
 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (Campioni)

 Viktor Bruthans /  Fabio Colangelo (primo turno)
 Dennis van Scheppingen /  Uros Vico (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Penza Cup 2006